Малые Стропы () — микрорайон Даугавпилса в Латвии. Располагается в северной части города.

Территория микрорайона ограничена улицей Кокнесес с южной стороны и  — на севере. Застройка представлена частными домами и дачами. В Малых Стропах находится один из семи лесных парков Даугавпилса.

Вследствие распространённости на территории Малых Строп дачных хозяйств и садоводства, в флоре микрорайона встречается множество видов растений неофитов.

Примечания 

Районы Даугавпилса